А́нна Анато́льевна Золотарёва () — русская поэтесса, переводчица.

Биография 
Анна Золотарёва родилась 3 июня 1978 года в Хабаровске. В двенадцатилетнем возрасте начала писать стихи.

Окончила психологический факультет Хабаровского государственного института искусств и культуры по специальности «психолог-социальный педагог». В 2003 году появилась первая крупная публикация подборки стихов в журнале «Октябрь». В 2004 году переехала в Москву и поступила в Литературный институт имени А. М. Горького, в котором училась два года.

Публиковала стихи в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь», «Футурум Арт» и др. Также выступает как переводчик поэзии. Замужем за поэтом Максимом Амелиным.

Награды и премии 
 Лонг-лист независимой литературной премии «Дебют» (2011)
 Диплом Волошинского конкурса (2012)
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка (2014)
 Диплом «Лучшая книга года» поэтической премии «Московский счёт» (2014, за поэтическую книгу «Зрелище»)

Библиография

Поэтические книги

Книги переводов

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Поэты Хабаровска
Поэты Москвы
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка